Jméno Sviny nese více obcí:
 Sviny (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Sviny (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Trhové Sviny – město v okrese České Budějovice

Externí odkazy